Elite Cup de Hóquei em Patins. Esta competição reunio as oito melhores equipas da temporada 2018/19. 

Esta 4ª edição é organizada pela Associação Nacional de Clubes de Patinagem (ANACP) e pela Associação de Patinagem do Alentejo (APA). realiza-se em Portimão, na Portimão Arena, nos dias 20, 21 e 22 de setembro.

Equipas 
As inscritas no torneio:

Apuramento Campeão

5º–8º Lugar

https://www.abola.pt/Modalidades/Noticias/Ver/806692; https://www.abola.pt/Modalidades/Noticias/Ver/806432

Ligações externas

Desporto em Portugal em 2018
2016 no hóquei em patins